Гаплогруппа Q — Y-хромосомная гаплогруппа, распространённая у некоторых сибирских народов, а также у коренных американских народов, и, в некоторой степени — по всей Азии.

Гаплогруппа Q образовалась от субклады P1 (M45), известной как K2b2a (входит в гаплогруппу P (K2b2)) 31,9 тыс. лет назад. Последний общий предок современных носителей гаплогруппы Q жил 29 600 л. н. (датировка по SNP-маркёрам (снипам), по данным компании YFull).

Дифференциация гаплогруппы Q-M242 на субклады происходила в Центральной Азии и Южной Сибири начиная с палеолита. Разделение гаплогруппы Q-M242 на Q1-L472 и Q2-L275 произошло 28 700 лет назад. Разделение гаплогруппы Q1-F903/L472 на субклады происходило в Сибири до Последнего ледникового максимума (до 15,3 тыс. л. н.). Разделение Q1a1-F746/NWT01 на гаплогруппы Q1a1a-M120 (ISOGG 2018) и Q1a1b-B143 (ISOGG 2018) произошло ок. 15,25 тыс. лет назад. Из 10 субветвей Q1, образовавшихся в Сибири, в миграции в Берингию участвовали 3 субветви (Q1b1a1b-L804, Q1-Z780 и Q1-M3). Америки достигли 2 субклада (Q1-Z780 и Q1-M3).

Гаплогруппа Q1b1a2-Z780 (ISOGG 2018) возникла ок. 15 тыс. л. н. и найдена исключительно в популяциях американских индейцев (из древних образцов к ней принадлежит образец Анзик-1 (Anzick-1) возрастом 12,7 тыс. л. н.). Гаплогруппы Q1b1a2-Z780 (ISOGG 2018) и Q1b1a1a-M3 (ISOGG 2018) претерпевают экспансию и разделение на субклады в Северной Америке примерно 15 тыс. лет назад. Взрывообразный рост числа потомков основателя субклады Q1-M3 произошёл примерно 15 тыс. лет назад в Америке, когда потомки мужчины-основателя стали очень быстро расселяться по огромным незаселённым просторам обеих Америк.

Филогенетическое дерево гаплогруппы Q, построенное с использованием 13 новых аргентинских последовательностей, обеспечивает генетическую поддержку заселения Южной Америки временем до 18 000 лет назад. Экологические события, произошедшие в период позднего дриаса, могли повлиять на родословные коренных американцев и привести к их значительной утрате. Это может объяснить нынешнюю низкую частоту субгаплогруппы Q-Z780 (также, возможно, Q-F4674, третьей возможной автохтонной подгаплогруппы Америки). Экологические события могли послужить движущей силой для расширения и диверсификации субкладов гаплогруппы Q-M848, которые демонстрируют пространственную структуру, развившуюся в период позднего дриаса.

Этногеографическое распределение 
В Евразии встречается в пределах треугольника с вершинами в Норвегии (для скандинавских стран типичен субклад Q1b-M346/L56), Иране (у туркмен) и Монголии, но в основном среди всех этих народов встречается редко, однако значительна у некоторых тюркских и сибирских народов — кетов, селькупов. Субклад Q1-M3 типичен для коренных американцев (более 90 %).

Центральная Азия 
Гаплогруппа Q2а доминирует у туркмен Каракалпакстана, туркмен Ирана, туркмен Афганистана. 
Гаплотипы туркмен относятся к субветви Q2a. Она образует собственную субветвь Q2a и является сестринской Q2c.
У казахов гаплогруппа Q1а (M242/L330) встречается у рода Канглы (кангюй) — 48 %-67,5 % и кулан-кыпшаков — 46 %.  Гаплогруппа Q-М242 у северных алтайцев достигает 25,6 %, у челканцев — более 50 %. У тувинцев наибольшая частота Q1a3 обнаружена в восточных выборках (25%). На долю гаплогруппы Q1а3 проходится 14% всех образцов тувинцев.

Европа 
Белоруссия
 Западное Полесье — 0,83 %

Известные представители гаплогруппы Q 
 Мансыревы, Дивеевы, Сюндюковы — татарские рода.

Палеогенетика 
 Q1-F903 определён у образца AG-2 (16,7 тыс. лет до настоящего времени) со стоянки Афонтова гора в Красноярске (Q1a-F1215 по данным YFull или Q1a1-F746* для Afontova Gora 2 & 3)
 Q1a3a-L54*(xM3) (:en:Haplogroup Q-L54) или Q1b1a2-M971 (ISOGG 2018) определена у мальчика Анзик-1 (:en:Anzick-1), жившего 12,6 тыс. л. н. на территории нынешнего штата Монтана (США)
 Q1b1a1a1-M848 определили у 10 600-летней  (AHUR_2064), из штата Невада
 Q1b1-L53, Q1b1a1a-M3 (xY4308), Q1b1a1a-M3>Q1b1a1a1-M848 (Sumidouro5) определили у образцов из бразильского Caverna do Sumidouro в Лагоа-Санта (более 10 тыс. л. н.)
 Q1a1-F746>Q1a1b-YP1500/B143>Q-Y222276>Q-Y222276* определили у образца Kolyma1 со стоянки Дуванный яр (9769 лет до настоящего времени)
 У образцов из бразильского Lapa do Santo возрастом ок. 9,5 тыс. л. н. определены субклады Q1a2a1a, Q1a2a1a1 и Q1a2a1b
 Q1a3a или Q1b1a1a-M3 (ISOGG 2018) обнаружен у кенневикского человека, жившего 9300 лет назад
 Q1a2a1b-CTS1780 (ISOGG 2016) или Q1b1a2-Z780 (ISOGG 2018) обнаружен у образца LAU1 (8610 лет до настоящего времени (6780-6570 лет до н. э.) из перуанской провинции Лаурикоча
 Q1a2 обнаружен у мезолитического обитателя стоянки  (Латвия)
 Q1b2a-F4674/Y6774/Z19231 (Q1-L472>Q1b-M346/L56>Q-Y2659>Q-Z5902>Q-Y6802) определили у неолитического образца Tutkaul 1 (8419—8026 лет до настоящего времени, митохондриальная гаплогруппа U7, ANE) со стоянки Туткаул в Таджикистане
 Q1a обнаружен у представителя хвалынской культуры, жившего 6700 лет назад
 Q1-L54 обнаружен у волосовца или льяловца BER001 (4447-4259 лет до н. э.) из могильника Берендеево (Ярославская область).
 Q1a3 обнаружен у обитателей позднего неолита—ранней бронзы стоянки Усть-Ида и обитателей ранней бронзы стоянки Курма XI в Прибайкалье
 Q-L472>Q1a-F1096>Q1a1-F746* обнаружен у энеолитического образца MUR009 (4550—4404 лет до н. э.) из Муржинского II могильника (Алексеевское, Татарстан)
 Q1b-M346/L56>Q-FT380500 определили у образца I3950 (4829—4582 л. н., митохондриальная гаплогруппа U5b2a1a-a*) из Алтайского края
 Q1b1a3a1~-Y18330* определили у представителя окуневской культуры RISE664 (4409—4156 л. н., Okunevo_EMBA), у образца RISE674 (4300—3850 л. н., Okunevo_EMBA) определили Q1b2b1~-Y2679* и митохондриальную гаплогруппу A-a1b3*
 Гаплогруппа Q обнаружена у двух мужчин из захоронения среднего бронзового века в Бертек 56 на плато Укок на Алтае
 Q1a1-F746>Q1a1b-YP1500/B143>Q-Y222276>Z36017 обнаружили у представителя палеоэскимосской культуры Саккак, жившего в Гренландии ок. 4 тыс. л. н. (4170—3600 лет до настоящего времени)
 Q1a2a обнаружили у образца I1526 со стоянки Усть-Белая II на Ангаре (4410 — 4100 лет до настоящего времени) и у древних алеутов с Алеутских островов (от 2320—1900 до 500—140 л. н.), у образца I1524 (1180—830 л. н.) из Уэлена (Чукотка) определён субклад Q1a2a1a1
 Q1b-M346/L56>Q1b1-L53>Q1b1a1-L54 или Q1b1a3-L330 обнаружен у образца MK3001 (1044—923 лет до н. э.) из кургана железного века близ станицы Марьинская в Ставропольском крае
 Q1a2a1a1-M3 обнаружили у трёх древних образцов из Патагонии и Огненной Земли
 Y-хромосомная гаплогруппа Q1a была обнаружена у представителей карасукской культуры
 Q1a1 обнаружили у киммерийцев черногоровской культуры
 Все четверо мужчин хунну из Pengyang в Северном Китае, жившие 2500 л. н., оказались обладателями Y-хромосомной гаплогруппы Q1a1a1-M120
 Q1a1-F746>Q1a1b-YP1500/B143>Q-Y222276>Z36017 определили у образца NEO248 (2064 л. н.) из Чукотского автономного округа

См. также

Примечания

Публикации

Ссылки 
 ISOGG 2018 Y-DNA Haplogroup Q

Q
Естественная история Америки